Rieumes é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Alta Garona. Estende-se por uma área de 30,9 km².

Demografia 

Comunas do Alto Garona